10. etape af Giro d'Italia 2020 var en 177 km lang , som blev kørt den 13. oktober 2020 med start i  og mål i .

Få timer før starten på etapen trak  sine resterende fem ryttere ud af løbet, da fire personer fra holdets personale dagen før var blevet testet positiv for smitte med COVID-19. Steven Kruijswijk fra  blev også testet positiv, hvilket resulterede i at Jumbo-Visma trak samtlige otte ryttere ud af løbet. Kruijswijk lå på dette tidspunkt nummer 11 i det samlede klassement. Derudover var Michael Matthews fra  også testet positiv, og derfor stillede han heller ikke til start. Udover rytterne som udgik pga. COVID-19 relaterede årsager, var s Lawson Craddock heller ikke tilstede ved startstregen. Med 15 ryttere ude, var der 145 ryttere tilbage i løbet.

Peter Sagan () vandt etapen og sin første løbssejr siden juli 2019. 18 sekunder efter kom Brandon McNulty fra , mens løbets førende rytter João Almeida () tog etapens tredjeplads, 23 sekunder efter Sagan. Danske Jakob Fuglsang mistede fem pladser i det samlede klassement, og gik fra 6. til 11. pladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Jack Haig () – holdet trak sig pga. personale var blevet smittet med COVID-19.
  Lucas Hamilton () – holdet trak sig pga. personale var blevet smittet med COVID-19.
  Michael Hepburn () – holdet trak sig pga. personale var blevet smittet med COVID-19.
  Damien Howson () – holdet trak sig pga. personale var blevet smittet med COVID-19.
  Cameron Meyer () – holdet trak sig pga. personale var blevet smittet med COVID-19.
  Michael Matthews () – stillede ikke til start pga. han var smittet med COVID-19.
  Steven Kruijswijk () – stillede ikke til start pga. han var testet positiv for COVID-19.
  Koen Bouwman () – stillede ikke til start pga. holdkammerat Kruijswijk var testet positiv for COVID-19.
  Tobias Foss () – stillede ikke til start pga. holdkammerat Kruijswijk var testet positiv for COVID-19.
  Chris Harper () – stillede ikke til start pga. holdkammerat Kruijswijk var testet positiv for COVID-19.
  Tony Martin () – stillede ikke til start pga. holdkammerat Kruijswijk var testet positiv for COVID-19.
  Christoph Pfingsten () – stillede ikke til start pga. holdkammerat Kruijswijk var testet positiv for COVID-19.
  Antwan Tolhoek () – stillede ikke til start pga. holdkammerat Kruijswijk var testet positiv for COVID-19.
  Jos van Emden () – stillede ikke til start pga. holdkammerat Kruijswijk var testet positiv for COVID-19.
  Lawson Craddock () – stillede ikke til start.
  Ramon Sinkeldam () – gennemførte ikke.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

10